Иерси́нии () — род бактерий из семейства Yersiniaceae, грамотрицательные палочки несколько микрометров длиной и доли микрометра в диаметре, факультативные анаэробы.

История изучения 
Род назван в честь Александра Йерсена, швейцарского бактериолога, открывшего Yersinia pestis — возбудителя чумы. Род иерсиний выделен в 1944 году ван Логхемом (van Loghem)

Патогенез 
Некоторые из иерсиний патогенны для человека, вызывая иерсиниозы. Их природный резервуар — грызуны, иногда и другие млекопитающие. Инфицирование происходит через кровь (в случае с Yersinia pestis) или через пищевод (что реже — Yersinia pseudotuberculosis) при употреблении заражённых продуктов (особенно овощных, молочных и мясных). Есть предположения, что некоторые бактерии этого рода могут распространяться простейшими.

Физиология 
Некоторые иерсинии отличаются способностью не только выживать, но и размножаться при температуре +1…+4 °C (что примерно соответствует температуре внутри холодильника). Также они демонстрируют относительно высокую устойчивость к нагреванию — некоторые из них могут выдерживать температуру +50…+60 °C в течение 20—30 минут. Иерсинии достаточно быстро инактивируются с помощью окислителей.

Виды 
На июнь 2021 года в род включают 26 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — возбудитель псевдотуберкулёза

Примечания

Ссылки 
 BBC News: Bacteria survives milk processing
 Yersinia Enterocolitis Mimicking Crohn’s Disease in a Toddler
 Sweden: Pork warnings over new stomach illness
 Genome information is available from the NIAID Enteropathogen Resource Integration Center (ERIC)

Enterobacterales
Роды бактерий
Йерсен, Александр